Esistono più persone di nome Doris Fisher:
Doris Fisher, cantante statunitense
Doris Fisher, baronessa di Rednal
Doris Fisher, imprenditrice statunitense, cofondatrice di Gap, Inc.